Карибский кубок наций 2007 был 14-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Тринидаде и Тобаго. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2007.

Отборочный турнир 
  получили путёвку автоматически (как хозяева финального турнира).

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C 
  отказались от участия в турнире.

Группа D

Группа E

Группа F

Второй этап

Группа G 

  и  получили путёвки в финальный турнир,  попали в третий этап.

Группа H 

  и  получили путёвки в финальный турнир,  попала в третий этап.

Группа I 

  и  получили путёвки в финальный турнир,  попали в третий этап.

Третий этап 
  отказалась от дальнейшего участия в турнире, поэтому вместо однокругового турнира трёх команд (из трёх матчей)  и  дважды сыграли между собой.

  получили путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Стадионы

Группа «Sedley Joseph»

Группа «Bobby Sookram»

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 , ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2007.

Призовые 
  (победитель) получили US$120,000 (UK £64,022).
  (финалист) получили US$70,000 (UK £37,350).
  (3-е место) получила US$50,000 (UK £26,680).
  (4-е место) получила US$30,000 (UK £16,009).
 Каждая из 10 стран, принимавших группы турнира, получила субсидию US$20,000 (UK £10,673). Дополнительно, хозяева финального турнира Карибского кубка Диджисель 2007 получили US$150,000 (UK £80,047) компенсации затрат на проведение турнира.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2007
2007